Рыбицкий () – русская и польская фамилия; женская форма Рыбицкая.

Известные носители 
 Рыбицкий, Евгений Владимирович (1915—1990) — советский архитектор.
 Рыбицкий, Ежи (род. 1953) — польский боксёр-любитель, Олимпийский чемпион 1976 года, призёр Олимпийских игр 1980 года.
 Рыбицкий, Леонид Станиславович (род. 1947) — советский и латвийский учёный.

Рыбицкая 
 Рыбицкая, Наталья (род. 1986) — польская актриса театра и кино.